Marc Porci Cató (en llatí Marcus Porcius Cato) va ser fill de Cató d'Utica i Atília. Va acompanyar al seu pare quan va fugir d'Itàlia l'any 49 aC i va restar al seu costat fins a la nit de la seva mort a Útica l'any 46 aC.

Juli Cèsar el va perdonar i li va permetre conservar les propietats del seu pare. A la mort de Cèsar es va incorporar als seguidors de Brut, que era el marit de la seva germana Pòrcia, i el va seguir a Macedònia i Àsia.

Era un home de temperament càlid i sensual al que li agradaven les dones, i això va donar lloc a una broma quan a Capadòcia va visitar a un tal Marfadates, que tenia una dona extremament bonica de nom Psique (Psyche). Es deia que Cató i el seu amfitrió tenien entre tots dos només una ànima (Psyche).

Va lluitar a les dues batalles de Filipos. Va ser mort a la segona batalla de Filipos l'any 42 aC (a l'edat de 31 anys). Segons Plutarc, a mesura que l'exèrcit enemic anava vencent la batalla, Marc Porci es va negar a retirar-se i, en lloc d'això, va avançar cap a les files de l'enemic, suposadament sense casc ni armadura, per a aconseguir la seva mort.

Referències 

Assassins de Juli Cèsar
Gens Pòrcia
Morts a Grècia